Euthymios I. ist der Name folgender Personen:

 Euthymios I. (Konstantinopel) († 917), Patriarch von Konstantinopel
 Euthymios I. (Jerusalem) († um 1100), Patriarch von Jerusalem